Corolla bezeichnet
 einen PKW der Kompaktklasse des japanischen Herstellers Toyota, siehe Toyota Corolla
 die von den Kronblättern gebildete Krone einer Blüte, siehe Kronblatt
 als Verkleinerungsform von Corona einen kleinen Kranz, siehe Corona (Antike)